Glaukos – in lingua greca Glauco
 1870 Glaukos – asteroide della fascia principale
 Glaukos Linea – struttura geologica della superficie di Europa